Il singolare del torneo di tennis Dewar Cup 1972, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ilie Năstase che ha battuto in finale Tom Gorman 6-4, 6-3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Dewar Cup 1972